Пля́жевая у́лица — название нескольких улиц в различных частях Санкт-Петербурга.

 В Зеленогорске:
 Пляжевая улица
 1-я Пляжевая улица
 2-я Пляжевая улица
 4-я Пляжевая улица
 Пляжевая улица — улица в посёлке Парголово.
 Пляжевая улица — улица в Сестрорецке
 Пляжевая улица — улица в посёлке Ушково

См. также 
 Пляжная улица